Куба́нская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Белоруссия 

 Кубанская улица — улица в Минске

Россия 

 Кубанская улица — улица в станице Анапской Анапы Краснодарского края
 Кубанская улица — улица в Армавире Краснодарского края
 Кубанская улица — улица в Астрахани
 Кубанская улица — улица в Батайске Ростовской области
 Кубанская улица — улица в Биробиджане
 Кубанская улица — улица в Братске Иркутской области
 Кубанская улица — улица в станице Брюховецкой Брюховецкого района Краснодарского края
 Кубанская улица — улица во Владивостоке
 Кубанская улица — улица на хуторе Воздвиженском Гулькевичского района Краснодарского края
 Кубанская улица — улица в Волгограде
 Кубанская улица — улица в Волжском Волгоградской области
 Кубанская улица — улица в Воронеже
 В Геленджике Краснодарского края:
 Кубанская улица
 Кубанская улица (село Пшада)
 Кубанская улица — улица на хуторе Греки Калининского района Краснодарского края
 Кубанская улица — улица в Грозном
 Кубанская улица — улица в Ессентуках Ставропольского края
 Кубанская улица — улица в посёлке Заря Гулькевичского района Краснодарского края
 Кубанская улица — улица в посёлке Заря Красноармейского района Краснодарского края
 В Иванове:
 2-я Кубанская улица
 3-я Кубанская улица
 4-я Кубанская улица
 5-я Кубанская улица
 6-я Кубанская улица
 7-я Кубанская улица
 Кубанская улица — улица в Ижевске
 Кубанская улица — улица в Иркутске
 Кубанская улица — улица в Казани
 Кубанская улица — улица на хуторе Калининском Кущёвского района Краснодарского края
 Кубанская улица — улица в Камышине Волгоградской области
 Кубанская улица — улица в Кемерове
 Кубанская улица — улица в Киселёвске Кемеровской области
 Кубанская улица — улица в Кисловодске Ставропольского края
 Кубанская улица — улица в посёлке Ключевом Крыловского района Краснодарского края
 Кубанская улица — улица в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края
 Кубанская улица — улица на хуторе Коржевском Красноармейского района Краснодарского края
 Кубанская улица — улица на хуторе Кравченко Гулькевичского района Краснодарского края
 Кубанская улица — улица в селе Красноармейском Ейского района Краснодарского края
 В Краснодаре:
 Кубанская улица (станица Елизаветинская)
 Кубанская улица (Карасунский район)
 Кубанская улица (Центральный район)
 Кубанская улица (посёлок Лазурный)
 Кубанская улица — улица в Красноярске
 Кубанская улица — улица на хуторе Кубань Брюховецкого района Краснодарского края
 Кубанская улица — улица в посёлке Кубань Гулькевичского района Краснодарского края
 Кубанская улица — улица в Майкопе
 Кубанская улица — улица в селе Майкопском Гулькевичского района Краснодарского края
 Кубанская улица — улица в станице Марьянской Красноармейского района Краснодарского края
 Кубанская улица — улица в Миассе Челябинской области
 Кубанская улица — улица в Москве
 Кубанская улица — улица в Находке Приморского края
 Кубанская улица — улица в Невинномысске Ставропольского края
 Кубанская улица — улица на хуторе Непиль Крымского района Краснодарского края
 Кубанская улица — улица в посёлке Новоберезанском Кореновского района Краснодарского края
 Кубанская улица — улица на хуторе Нововысоченском Кущёвского района Краснодарского края
 Кубанская улица — улица в станице Новоджерелиевской Брюховецкого района Краснодарского края
 Кубанская улица — улица в посёлке Новоивановском Гулькевичского района Краснодарского края
 Кубанская улица — улица в селе Новомихайловском Гулькевичского района Краснодарского края
 Кубанская улица — улица в Новороссийске Краснодарского края
 Кубанская улица — улица в Новочеркасске Ростовской области
 Кубанская улица — улица в Новошахтинске Ростовской области
 Кубанская улица — улица в Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской области
 Кубанская улица — улица на хуторе Ольгинском Абинского района Краснодарского края
 Кубанская улица — улица в Оренбурге
 Кубанская улица — улица в Орске Оренбургской области
 В Пензе:
 Кубанская улица
 2-я Кубанская улица
 Кубанская улица — улица в посёлке Первомайском Белореченского района Краснодарского края
 Кубанская улица — улица в посёлке Первомайском Ейского района Краснодарского края
 Кубанская улица — улица в селе Первореченском Динского района Краснодарского края
 Кубанская улица — улица в Перми
 Кубанская улица — улица в станице Полтавской Красноармейского района Краснодарского края
 Кубанская улица — улица на хуторе Прикубанском Красноармейского района Краснодарского края
 Кубанская улица — улица в Прокопьевске Кемеровской области
 Кубанская улица — улица в Пятигорске Ставропольского края
 В Самаре:
 1-я Кубанская улица
 2-я Кубанская улица
 Кубанская улица — улица в Санкт-Петербурге
 Кубанская улица — улица на хуторе Серебрянка Кущёвского района Краснодарского края
 Кубанская улица — улица в посёлке Советском Гулькевичского района Краснодарского края
 Кубанская улица — улица в Сочи Краснодарского края
 Кубанская улица — улица в селе Суражевка Артёма Приморского края
 Кубанская улица — улица в Томске
 Кубанская улица — улица на хуторе Трудобеликовском Красноармейского района Краснодарского края
 Кубанская улица — улица в Туапсе Краснодарского края
 Кубанская улица — улица на хуторе Тысячном Гулькевичского района Краснодарского края
 Кубанская улица — улица в Тюмени
 Кубанская улица — улица в посёлке Урожайном Гулькевичского района Краснодарского края
 Кубанская улица — улица в Уссурийске Приморского края
 Кубанская улица — улица в Уфе
 Кубанская улица — улица в Хабаровске
 Кубанская улица — улица в станице Чебургольской Красноармейского района Краснодарского края
 Кубанская улица — улица в станице Челбасской Каневского района Краснодарского края
 Кубанская улица — улица в Челябинске
 Кубанская улица — улица на хуторе Черединовском Гулькевичского района Краснодарского края
 Кубанская улица — улица в Черкесске
 Кубанская улица — улица в Чите
 Кубанская улица — улица в станице Шапсугской Абинского района Краснодарского края
 Кубанская улица — улица в селе Школьном Белореченского района Краснодарского края
 Кубанская улица — улица в селе Экономическом Крымского района Краснодарского края
 Кубанская улица — улица в Южно-Сахалинске
 Кубанская улица — улица в посёлке Южном Белореченского района Краснодарского края

Украина 

 Кубанская улица — улица в Днепропетровске
 Кубанская улица — улица в Донецке
 Кубанская улица — улица в Киеве
 Кубанская улица — улица в Ковеле Волынской области
 Кубанская улица — улица в Краматорске Донецкой области
 Кубанская улица — улица в Кременчуге Полтавской области
 Кубанская улица — улица в Кривом Роге Днепропетровской области
 Кубанская улица — улица в Львове
 В Макеевке Донецкой области:
 Кубанская улица (Горняцкий район)
 Кубанская улица (Червоногвардейский район)
 Кубанская улица — улица в Марганце Днепропетровской области
 Кубанская улица — улица в Мукачёве Закарпатской области
 Кубанская улица — улица в Никополе Днепропетровской области
 Кубанская улица — улица в Харькове
 Кубанская улица — улица в Ясиноватой Донецкой области

Крым 
 Кубанская улица — улица в Керчи
 Кубанская улица — улица в посёлке городского типа Молодёжное Симферопольского района
 Кубанская улица — улица в Севастополе
 Кубанская улица — улица в Симферополе

См. также 
 Улица Кубанская Гора — улица в Воронеже
 Улица Кубанский Мост — улица в Черкесске
 Улица Кубань — улица в станице Родниковской Курганинского района Краснодарского края
 Малокубанская улица — улица в Черкесске
 Новокубанская улица — улица в станице Константиновской Курганинского района Краснодарского края
 Правокубанская улица — улица в Черкесске
 Прикубанская улица
 Садово-Кубанская улица — улица на хуторе Могукоровском Крымского района Краснодарского края
 Старокубанская улица
 Кубанонабережная улица — улица в Краснодаре
 Улица Кубанская Набережная — улица в Краснодаре
 Кубанский переулок
 Кубанский проезд
 Кубанская